Eurytion () ist in der griechischen Mythologie:

 Eurytion (thessalischer Kentaur), ein Kentaur
 Eurytion (arkadischer Kentaur), ein Kentaur
 Eurytion (Phthia), König von Phthia
 Eurytion (Trojaner), einer der Trojaner
 Eurytion (Riese), Hüter der Rinderherden des Geryon